Brachylophosaurus canadensis () es la única especie conocida del género extinto Brachylophosaurus de dinosaurio ornitópodo hadrosáurido que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente entre 83 a 71 millones de años, en el Campaniense, en lo que es hoy Norteamérica. Es conocido por varios esqueletos y una cama de huesos de la Formación Judith River de Montana, EE. UU. y de la Formación Oldman de Alberta, Canadá. Algunos de los hadrosáuridos menos comunes en la Formación Dinosaur Park del Parque Provincial Dinosaurio como Brachylophosaurus pueden representar los restos de individuos que murieron mientras que emigraron a través de la región. También podrían haber tenido un hábitat de tierras más altas donde pueden haber anidado o alimentado.

Descripción 
Este animal es notable por su cresta ósea, con forma plana, una placa como paleta sobre el techo del cráneo. Algunos investigadores han sugerido que fue utilizado para empujar en competencias, pero no hay evidecia firme sobre esto.  Otras características notables son los brazos inusualmente largos y el pico de la mandíbula superior que es más ancha que otros hadrosáuridos contemporáneos.

Aparte de lo anteriormente dicho, Brachylophosaurus fue un típico hadrosáurido que llegó a medir 9 metros de largo. Como otros hadrosáuridos, Brachylophosaurus poseía las características mejillas para mantener el forraje la boca y las baterías dentales que consisten en centenares de dientes. Estos dientes tuvieron un uso eficiente en los hadrosáuridos que le daban la capacidad de masticar eficientemente, una característica rara entre reptiles, pero común entre ornitisquios como el Brachylophosaurus.

En 2015, Jack Horner estableció algunos rasgos distintivos. Dos de éstos son autapomorfias, caracteres derivados únicos. La cresta formada por los huesos nasales es plana y con forma de paleta en individuos adultos y sobrepasa en gran parte o totalmente la fenestera supratemporal. El borde posterior del hueso prefrontal crece excesivamente el hueso frontal y más hacia atrás se orienta hacia adentro y hacia abajo para sostener la base de la cresta y contribuir al borde de la fenestra supratemporal. Además, hay un rasgo que no es único en sí mismo sino que forma una combinación única con las dos autapomorfias, la rama delantera del hueso lagrimal es extremadamente alargada y con su punta sólo toca el hueso maxilar.

La cabeza de Brachylophosaurus es alargada. Es ancha en la parte posterior y muy estrecha a lo largo de la mayor parte de la longitud del hocico. Sin embargo, el pico superior se ensancha abruptamente en su borde trasero, formando un núcleo de hueso ancho para una vaina de cuerno. Las fosas nasales son extremadamente grandes y entre ellas los huesos nasales forman una pared estrecha de hueso alto en la parte superior de gran parte del hocico. Más atrás, los huesos nasales se extienden horizontalmente, creando una cresta plana de cráneo en forma de lengüeta que crece en exceso y, en última instancia, sobresale, la mayor parte del techo del cráneo. La cresta no es hueca pero consiste en hueso masivo. La cresta tiene una cresta longitudinal baja en la línea media.

El maxilar, el hueso de la mandíbula superior que lleva los dientes, es bastante alargado en la parte delantera. Sus posiciones dentales aumentan durante la vida del animal, oscilando entre treinta y tres individuos más jóvenes y cuarenta y ocho en el holotipo. Los dientes se apilan en una batería de dientes, con hasta tres dientes por posición. La batería forma un filo agudo, inclinado hacia adentro, con uno o dos dientes por posición que contribuye a la superficie de desgaste. Más atrás, los huesos del jugal inferior y los huesos cuadrados se extienden lateralmente, de modo que el cráneo es mucho más ancho en sus bordes inferiores traseros que en la superficie superior, dando como resultado un perfil en forma de trapecio en la vista posterior.

Varias de las llamadas "momias" proporcionan información sobre los tejidos blandos de Brachylophosaurus. Estas "momias" consisten realmente en moldes naturales formados en la matriz de piedra que rodea al esqueleto, preservando el contorno del cuerpo y mostrando huellas en la piel. La "momia" mejor estudiada ha sido "Leonardo", una muestra cuyo 90% de la superficie de moldeo está cubierta por huellas. Generalmente, la superficie está cerca de los huesos, lo que podría ser causado por la desecación antes del entierro o la acción de compresión del sedimento de cobertura. Una excepción es la región alrededor del hombro derecho, que muestra el perfil de unos seis centímetros de grosor de los músculos. "Leonardo" también indica que la base del cuello estaba fuertemente musculada y que el perfil del cuello superior del tejido blando se colocaba en una posición elevada, funcionando mucho más alto de lo que usualmente se reconstruía en dibujos que tendían a seguir la curvatura de la columna vertebral, La curva entre la parte posterior delantera y la cabeza.

En el hocico, los restos de un amplio pico de queratina son visibles. Las impresiones de la piel muestran muchos pliegues y una estructura de pequeñas escamas poligonales. En la parte posterior un volante de línea media formado por proyecciones triangulares o en forma de hacha está presente. Estos parecen estar separados individualmente y se colocan como extensiones de cada columna neural de la columna vertebral. El segundo, tercer y cuarto dedos de la mano están contenidos en un "mitón" de tejido blando compartido. El examen del estómago de "Leonardo" también revela que el dinosaurio fue parasitado por los gusanos pequeños, como aguja, cubiertos en cerdas finas. El descubrimiento indica que otras especies de dinosaurios podrían haber sido anfitriones de parásitos similares.

En 2003, evidencia de tumores, incluyendo hemangiomas, fibromas, cáncer metatasicos, y osteoblastoma han sido descubierto en esqueletos fosilisados de Brachylophosaurus . Rothschild et al. revisaron vértebras de hadrosáuridos usando Tomografía computada y fluoroscopia. Muchos otros géneros de hadrosáuridos como Edmontosaurus, Gilmoreosaurus y Bactrosaurus también mostraron los mismos resultados. Con más de 10 000 fósiles de esta manera, los tumores se limitan a  Brachylophosaurus y a géneros cercanos. Los tumores deben haber sido producidos pòr una causa ambiental o por predisposición genética.

Descubrimiento e investigación 
Brachylophosaurus fue nombrado y descrito por Charles Mortram Sternberg en 1953 para un cráneo y un esqueleto parcial, el holotipo NMC 8893, que él había encontrado en 1936 cerca de Steveville en Alberta, y que en un principio se pensó pertenecer al Gryposaurus o Kritosaurus como era conocido en el momento. La especie tipo es Brachylophosaurus canadensis. El nombre genérico se deriva del griego βραχύς/brachys , "corto", y λόφος/lophos, "cresta de un casco". El nombre específico se refiere a la procedencia de Canadá. Más tarde, se reconoció que el espécimen FMNH PR 862, un cráneo parcial descubierto en 1922, también podría ser referido a B. canadensis. El espécimen tipo fue descubierto en una capa de la Formación Oldman media que data de hace unos 78 millones de años. Estos seguían siendo el único espécimen descrito hasta los años de 1980, cuando Jack Horner describió a B. goodwini en 1988.  Esta especie fue encontrada en la Formación Río Judith de Montana. Sin embargo, en 2005 un estudio de Albert Prieto-Márquez concluyó que las diferencias percibidas entre las dos especies eran debido a la variación individual o el resultado de que UCMP 130139 haría  sido reconstruido con una cresta del cráneo al revés. Por lo que B. goodwini habría sido un sinónimo más moderno de B. canadensis. Brachylophosaurus ha llegado a ser más conocido por los fósiles encontrados en Montana que en Alberta, a pesar de su nombre de especie; B. canadensis.

Otro hallazgo canadiense fue el espécimen TMP 90.104.01, un esqueleto parcial con cráneo descubierto en 1990 en Manyberries, Alberta. Los hallazgos en Montana incluyen los especímenes MOR 720, una base de un cráneo, MOR 794, un esqueleto muy completo con el cráneo de un individuo adulto y MOR 940, otra base de un cráneo. Cerca de Malta, Montana se ha descubierto un lecho entero de fósiles de Brachylophosaurus que contiene más de ochocientos especímenes, que han sido catalogados bajo el número MOR 1071. [2]

En 1994, el paleontólogo aficionado Nate Murphy descubrió un esqueleto de Brachylophosaurus considerablemente bien preservado, el cual lo apodó Elvis. Luego de esto, Murphy y su equipo del Instituto de Dinosaurio del Río Judith han hecho hallazgos aún más impresionantes. En el año 2000, un esqueleto completamente articulado y parcialmente "momificado" de un Brachylophosaurus fue descubierto y llamado Leonardo. Se considera uno de los hallazgos más espectaculares de dinosaurio jamás encontrados, y fue incluido en el Libro de Guinness de Records Mundiales.
Subsecuentemente fueron exuhmados los especímenes de Roberta, un esqueleto prácticamente completo, y de Peanut, un juvenil parcialmente preservado con algunas impresiones de piel. En mayo de 2008, Steven Cowan, coordinador de relaciones públicas del Museo de Ciencias Naturales de Houston descubrió un esqueleto de Brachylophosaurus llamado Marco del misma área que Leonardo.

Clasificación
Brachylophosaurus es considerado un miembro avanzado del Ornithopoda, es considerado parte de la familia Hadrosauridae. Dentro de ella se encuentra en la subfamilia Saurolophinae como parte de la tribu 	
Brachylophosaurini. Dentro de esta esta más cercano alMAiasauras con la que forma un clado que con Acristavus

Filogenia
El siguiente cladograma muestra la posición de Brachylophosaurus canadensis realizado en 2013 por Alberto Prieto-Márquez et al..

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 montanadinosaurdigs (en inglés)
 skeletaldrawing (en inglés)
 Brachylophosaurus dentro de Hadrosaurinae en The Thescelsosaurus (en inglés)
 Ficha e imagen de Brachylophosaurus en Dinosaurier-web (en alemán)
 Significado y pronunciación del nombre (en inglés)

Saurolophinae
Dinosaurios del Cretácico Superior
Dinosaurios de América del Norte